Estats Units:
 Wallingford Center, també conegut com a Wallingford, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Wallingford (Iowa)
 Wallingford (Pennsilvània)
 Wallingford (Vermont)
 Wallingford (Seattle)
 Regne Unit: Wallingford (Oxfordshire)
 Biografies:
 Wallingford Riegger (1885 - 1961), compositor musical estatunidenc.
 Richard de Wallingford (1292–1336), astrònom anglès.
 John de Wallingford (?–1258), cronista anglès.